Locomotiva FNM 270
Locomotiva FS 270
Locomotiva kkStB 270